Debreczeni János (17. század) református lelkész
Debreczeni János (1836–1921) egri kanonok, egyházi író
Debreczeni János szövő, népi iparművész

Hasonló nevűek
Debreczeni Joó János (? –1592) református lelkész